Амфт () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Амфт, Диана (род. 1975) — немецкая актриса.
 Амфт, Торстен (род. 1971) — немецкий модельер.